Ossenmarkt (Antwerpen), een plein in Antwerpen
 Ossenmarkt (Groningen), een plein in Groningen
 Ossenmarkt (Haarlem), een voormalige straat in Haarlem
 Nieuwe Ossenmarkt (Haarlem), een voormalig plein in Haarlem
 Ossenmarkt (Weesp), een plein en straat in Weesp
 Ossenmarkt (Zwolle), een plein in Zwolle